Конопле́нко - українське прізвище на -енко. Походить від назви рослини коноплі.

Відомі носії 
 Конопленко-Запорожець Петро (1890-1982) – український письменник, бандурист.
 Конопленко Всеволод Павлович - вчений, педагог, учасник Другої світової війни, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізики міцності Московського фізико-інженерного інституту.